

Кухтіно — присілок, Каракулинський район, Удмуртія
 Кухтіно — селище, Кесовогорський район, Тверська область